

Persone
Adolf Fiala – calciatore cecoslovacco
Benno Fiala von Fernbrugg – aviatore austro-ungarico
Jakub Fiala – ex sciatore alpino e sciatore freestyle statunitense
Jan Fiala – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
Jean-Pierre Fiala – ex calciatore camerunese
Josef Fiala – compositore, oboista, violoncellista e gambista ceco
Joseph Fiala – compositore, oboista, violoncellista e violista ceco
Petr Fiala – politico ceco
Severin Fiala – sceneggiatore e regista austriaco

Altro
3695 Fiala – asteroide della fascia principale
Fiala – tipo di recipiente